Памятник лидеру немецких коммунистов Эрнсту Тельману установлен в Москве на площади Эрнста Тельмана у пересечения Ленинградского проспекта с улицей Черняховского. Авторы монумента — скульпторы Владимир и Валентин Артамоновы, архитектор Вениамин Нестеров. Памятник относится к категории «городская скульптура».

История 
15 мая 1985 года безымянная площадь на пересечении Ленинградского проспекта с улицей Черняховского получила имя Эрнста Тельмана (1886—1944) — председателя Коммунистической партии Германии. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР было решено к столетию лидера немецких коммунистов установить на этой площади памятник Эрнсту Тельману.

Как писал в своих дневниках помощник генерального секретаря ЦК КПСС Анатолий Черняев, было предложено два проекта памятника Тельману: один — братьев Артамоновых, второй — Крымова. Проект Артамоновых поддерживали молдаване во главе с Петром Лучинским, а вариант Крымова — Рыкин и Герберт Мис. Черняев тоже склонялся к варианту Крымова — там Тельман был изображён юношей в «юнгштурмовке» (форменной куртке Союза красных фронтовиков). Такой вариант больше подходил для тех, кто был хорошо знаком с биографией Тельмана. Однако для массового восприятия более близок «образ вождя», и поэтому выбор был сделан в пользу проекта братьев Артамоновых.

Торжественное открытие памятника состоялось 3 октября 1986 года. На митинге по случаю открытия памятника присутствовали Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв, председатель Государственного совета ГДР Эрих Хонеккер, председатель Германской коммунистической партии Герберт Мис, председатель Социалистической единой партии Западного Берлина  и дочь Эрнста Тельмана .

Выступая на митинге, Михаил Горбачёв сказал:

Эрих Хонекер в своей речи отметил:

Описание 
Пятиметровая бронзовая фигура Эрнста Тельмана стоит на прямоугольном постаменте из красного гранита. Скульптура, подобно многим монументам эпохи Советского Союза, выполнена в революционном духе. Тельман стоит лицом к Ленинградскому проспекту, правая рука, сжатая в кулак, поднята в традиционном приветствии немецких рабочих. Его крепкая фигура пронизана энергией борца. На голове у него слегка сдвинутая на лоб кепка гамбургских портовиков — так называемая «тельмановка». Его взгляд обращён в даль. Здесь Тельман предстаёт в образе вождя.

Примечания 

Тельману
Аэропорт (район Москвы)
Эрнст Тельман
Здания и сооружения, построенные в 1986 году в Москве